Marek Čech (futbolista txec) (1976)
 Marek Čech (futbolista eslovac) (1983)